Kindia puede referirse a los siguientes topónimos de Guinea:

 Kindia, región;
 Kindia, prefectura;
 Kindia, ciudad.